Роджер Уэйн Маршалл (, род. 9 августа 1960) — американский политик, республиканец, избранный сенатор США от штата Канзас (с 2021).

Биография 
В 1978 году окончил школу в  (Канзас), получил степень бакалавра наук в , а в 1987 году — степень доктора медицины в медицинской школе того же университета.

Акушер по профессии, первым в своей семье получил высшее образование. Семь лет находился в резерве Армии США, получив воинское звание капитан. Выступает против абортов и повышения налогов.

В 2016 году избран в Палату представителей США от 1-го округа штата Канзас.

После отказа сенатора США от Канзаса Пэта Робертса выставить свою кандидатуру на очередных выборах Маршалл 4 августа 2020 выиграл отбор на республиканских праймериз, где его основным соперником стал бывший государственный секретарь штата , проигравший в 2018 году губернаторские выборы.

3 ноября 2020 года одержал победу над кандидаткой демократов .

Примечания

Ссылки 
 
 

Врачи США
Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Канзас
Сенаторы от штата Канзас
Политики США XXI века
Действующие сенаторы США
Выпускники Университета штата Канзас